I Call Your Name puede referirse a:
 I Call Your Name, canción de The Beatles.
 I Call Your Name, canción de Roxette.